Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 9 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en mars 1981